Pierwszy gabinet Scotta Morrisona
 Drugi gabinet Scotta Morrisona